Antoine Westermann, chef cuisinier étoilé au Guide Michelin
 Diedrich (Hermann) Westermann, missionnaire, africaniste, et linguiste allemand ;
 François-Joseph Westermann, général révolutionnaire français ;
 H. C. Westermann (1922 – 1981), sculpteur et graveur américain ;
 Hans Westermann (1890-1935), homme politique communiste allemand ;
 Heiko Westermann, footballeur allemand
 Léo Westermann, joueur français de basket-ball
 Liesel Westermann, athlète allemande

Voir aussi